Alasca — estado dos Estados Unidos da América
Território do Alasca
Península do Alasca
Alaska Airlines
Alaska (cantora)

Desambiguações de topônimos